Le Bruche-Mossig-Piémont est un des pays géographiques d’Alsace.

Région naturelle dans le Grand Est